Stawka – rosyjska nazwa Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa
 Stawka – struga, dopływ Pilsi

Zobacz też 
 Stawka Naczelnego Dowódcy 1914-1918
 Stawka Najwyższego Naczelnego Dowództwa 1941-1945
 Stawka większa niż życie – polski serial telewizyjny
 Stawki

Przypisy